Selkisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Selkisaari (ö i Jämsä, Kolhinselkä), 
 Selkisaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Selkisaari (ö i Jämsä, Kuorevesi), 
 Selkisaari (ö i Keuruu, Pihlajavesi), 
 Selkisaari (ö i Keuruu, Keurusselkä), 

Robotskapade Finlandförgreningar